Фёдор Алексе́евич Бара́нов (, Санкт-Петербург — 15 марта 1982) — один из организаторов и руководителей коммунистического подполья и партизанского движения на территории Барановичской области в годы Великой Отечественной войны.

Биография 
В 1926—1931 годах служил на флоте. В 1928 году вступил в ВКП(б).

С 1931 года — на партийной работе в Ленинграде.

В 1940 году избран третьим, 2 октября 1942 года — вторым секретарём Барановичского областного комитета КП(б) Белоруссии (в должности по 20.7.1944). Одновременно был уполномоченным ЦК ВКП(б) по вводу энергетических мощностей Урала (1942—1943).

С августа 1943 года стал членом Барановичского подпольного областного комитета КП(б) Белоруссии, с октября того же года — также и командиром партизанского соединения Южной зоны Барановичской области, выполнял эти обязанности по июль 1944 года.

С сентября 1944 по сентябрь 1952 года — 1-й секретарь Бобруйского областного комитета КП(б) Белоруссии, одновременно являлся членом ЦК КП(б) Белоруссии (18.2.1949 — 20.9.1952).

С августа 1953 по февраль 1958 года — 1-й секретарь Гродненского областного комитета КП Белоруссии, затем — председатель Комиссии государственного / советского контроля СМ Белорусской ССР (по 18.12.1962), с декабря 1962 по 1974 — член Партийной комиссии при ЦК КП Белоруссии. Одновременно являлся членом ЦК КП Белоруссии (13.2.1954 — 3.3.1966).

Избирался депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР IV (1954—1958, от Белорусской ССР) и V созывов (1958—1962, от Гродненской области); депутатом Верховного Совета БССР (1947—1959); делегатом XX съезда КПСС (1956).

Награды 
 орден Красного Знамени (1.1.1944) — в ознаменование 25-й годовщины Белорусской ССР, за достижения в развитии хозяйства, культуры, науки и искусства белорусского народа и за выдающиеся успехи в организации партизанской борьбы против немецко-фашистских захватчиков.

Память 
Именем Ф. А. Баранова названа улица города Барановичи.

Примечания

Ссылки 
 
 
 ОЛ50

Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Белоруссии
Первые секретари Гродненского обкома КП Белоруссии
Члены ЦК КП Белоруссии
Депутаты Совета Союза 4-го созыва
Депутаты Совета Союза 5-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов Белорусской ССР
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 2-го созыва
Делегаты XX съезда КПСС
Первые секретари Бобруйского обкома КП Белоруссии
Вторые секретари Барановичского обкома КП Белоруссии
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 4-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании